Австрійська партія свободи
 Партія свободи (Нідерланди)
 Партія Свободи (Україна)